Hendrik der Nederlanden (1820-1879)
 Hendrik van Mecklenburg-Schwerin (1876-1934)